

Patronyme 
Le nom de famille Roustan est la forme provençale d'un nom de personne d'origine germanique (hrod-, gloire; -stain, pierre). Il est notamment porté par les personnes suivantes :
 Antoine-Jacques Roustan (1734-1808), pasteur et philosophe suisse ;
 Joseph Roustan (1756-1835), poète provençal ;
 Théodore Roustan (1833-1906), diplomate français ;
 Germain Roustan (1842-1903, vice-amiral français ;
 Marius Roustan (1870-1942), homme politique français ;
 Max Roustan (1944-), homme politique français ;
 Didier Roustan (1957-), journaliste sportif français.

Voir aussi 
 François Roustang (1923-), ancien jésuite, ancien psychanalyste et philosophe français ;
 Roustam Raza ou Roustan (vers 1782-1845),  mamelouk de .

Références 

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme occitan